Heiligenstaedt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Heiligenstaedt (1887–1961), deutscher Lehrer, Pädagoge, Schuldirektor und Ministerialbeamter
 Kurt Heiligenstaedt (1890–1964), deutscher Künstler, Plakatgestalter, Gebrauchsgrafiker und Karikaturist